Zwangsvereinigung bezeichnet den Zusammenschluss mehrerer Gruppierungen, wobei mindestens eine davon nicht freiwillig daran teilnimmt. Bei politischen Parteien gab es u. a. folgende Zwangsvereinigungen:

 die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1946
 die Zwangsvereinigung von PPR und PPS zur PZPR in Polen 1948
 die Zwangsvereinigung von SZDP und MKP zur MDP in Ungarn 1948
 die Zwangsvereinigung von PCR und PSD zur PMR in Rumänien 1948

Zwangsvereinigung bezeichnet auch den unfreiwilligen Zusammenschluss von Kommunen, u. a.:

 Zwangsvereinigung von Garmisch und Partenkirchen zu Garmisch-Partenkirchen
 Lahn (Stadt), kurzlebige kreisfreie Stadt in Hessen